Numele de familie Cantemir este legat de numele unor personalități din istoria Moldovei și, respectiv, a Rusiei, dar este și un oraș în Republica Moldova și respectiv un cartier al Galațiului și al Oradei.

Nume proprii

Etimologie 
Etimologic numele este de origine turco-persană, fiind compus din can (inimă) și demir (fier). Vezi și Demir.

Moldova 

 Cantemir, Antioh – domn al Moldovei de două ori (între 1695 și 1700, prima dată, și între 1705 – 1707, a doua oară). A fost fiul lui Constantin Cantemir și fratele lui Dimitrie Cantemir. 
 Cantemir, Constantin – domn al Moldovei (1685–1693), tatăl domnitorilor Antioh Cantemir și Dimitrie Cantemir. 
 Cantemir, Dimitrie – (n. 1673 – d. 1723), domn al Moldovei, autor, cărturar, enciclopedist, lingvist, om politic și scriitor român.

Rusia 
 Cantemir, Antioh Dimitrievici – (n. 1709 – d. 1744), fiul lui Dimitrie Cantemir și al Casandrei (născută Cantacuzino), poet și scriitor de limbă rusă, respectiv diplomat al Imperiului țarist.

Locuri în Republica Moldova și România 

 Cantemir, raion al Republicii Moldova
 Cantemir, oraș în Republica Moldova, reședința raionului mai sus amintit
 rezervația naturală Cantemir, în același raion
 Cantemir, cartiere ale orașelor Galați, Oradea și Iași, după cum urmează:
 Cantemir (cartier, Galați)
 Cantemir (cartier, Oradea)
 Cantemir (cartier, Iași)
 Zona metropolitană Cantemir, proiect care va include aglomerarea urbană Galați–Brăila.

Filme
Cantemir (film) –  film istoric românesc din 1973.

Instituții 
Cantemir, Colegiul Militar Liceal „Dimitrie Cantemir”, Breaza.

Vezi și
Dimitrie Cantemir (dezambiguizare)

Legături externe 
 Pe urmele Cantemireștilor, prin Europa Luminilor, 2 decembrie 2010, Jurnalul Național
 GENEALOGII/ Alți Cantemirești, 28 aprilie 2010, Mihai Sorin Radulescu, Ziarul de Duminică

Nume proprii
Familii din Moldova